Tursitani – abitanti di Anglona (Tursi)
Tursitani – abitanti di Tursi